Animato (muziek), een muziekterm die 'levendig' betekent
 Animato (John Abercrombie), een album uit 1990